El Oro (spanisch für ‚das Gold‘) bezeichnet:

 Provinz El Oro, Verwaltungseinheit in Ecuador
 El Oro de Hidalgo, Ort in Mexiko

 Distrikt El Oro, Distrikt der Provinz Antabamba, Peru

siehe auch:
Oro